Tăuți oder Tăuții ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tăuți (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Tăuți (Cluj), Dorf im Kreis Cluj

 Tăuții de Sus, Dorf im Kreis Maramureș
 Tăuții-Măgherăuș, Stadt im Kreis Maramureș